Peter R. Hunt (1925-2002) – regista britannico
Peter H. Hunt (1938-2020) – regista statunitense
Peter Hunt (1916-1988) - generale britannico, Chief of the General Staff dal 1973 al 1976